Gullestrup (plaats), een plaats in de Deense gemeente Herning
 Gullestrup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Herning